Abel Tasmanbrug (Groningen)
Abel Tasmanbrug (Utrecht)
oude naam van de Westerkeersluis in Amsterdam
brug in Hobart, Australië; een brug die in 1975 deels instortte (Tasman Bridge)